Quoi de neuf chez les pirates est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier. Publié en 1986 dans la collection Lecteurs en herbe des éditions Grasset, et réédité en 2003 dans la collection  Lampe de Poche des éditions Grasset.

L'histoire

Exploitation pédagogique 
 comment le goût de la lecture arrive à travers les contes
 comment d'horrible personnages deviennent bons quand ils savent lire.
 les pirates, leurs bateaux, l'histoire de la piraterie.

Liens internes 
 Littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Lien externe 

 Quoi de neuf chez les pirates version, Lampe de poche

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Livre paru en 1986
Ouvrage publié par Grasset